Dim Mak, een toepassing in Chinese vechtkunsten
Museum voor Abstracte Kunst, MAK in Brussel
Maschinenbau Kiel MaK
Mak Air, Kazachse luchtvaartmaatschappij
Ko Mak, een Thais eiland
Mak Yong, een oude theatervorm van de gemeenschappen in Maleisië
Krueng Mak, bestuurslaag van de provincie Atjeh, Indonesië
Malakal Airport, MAK, IATA code
Musica Antiqua Köln, een Duits muziekensemble
Österreichisches Museum für angewandte Kunst, museum voor toegepaste kunst in Wenen

Personen
Catrinus Mak, Nederlandse predikant
Geert Mak, Nederlands schrijver
Geertje Mak, Nederlands historicus en bijzonder hoogleraar
Hilko Mak Nederlands politicus
Jan Mak, Nederlands voetbaltrainer
Róbert Mak, Slowaaks voetballer